La Arena de ejecución de Geonosis es un lugar ficticio del universo de la Guerra de las Galaxias. Aparece en la película El ataque de los clones.

La Arena de Geonosis era un enorme estadio donde hacían combates entre bestias y otros individuos. Estaba formada por un solo edificio circular que alojaba a millares de espectadores geonosianos. Estaba ubicada en Stalgasin, la colmena capital del planeta Geonosis y era el sitio donde veían ser devorados a los criminales y presos políticos por terribles bestias.

Un par de generaciones antes del Archiduque Poggle el Menor, líder del planeta Geonosis, se estableció que el rito conocido como Petrana-Ki se llevara a cabo entre seres inteligentes y animales. Antes solo se ofrecían espectáculos donde bestias se mataban entre sí, pero los presos políticos se empezaron a volver un problema. Sencillamente eran ejecutados al ser llevados a la Arena de Geonosis.

Obi-Wan Kenobi, Padmé Amidala y Anakin Skywalker fueron capturados y el Archiduque les encontró culpables de espionaje. Se les condenó a muerte y fueron llevados a la Arena, donde se soltaron tres terribles bestias: un acklay, un nexu y un reek. La ejecución fue interrumpida por la llegada del maestro Jedi Mace Windu y un ejército de Jedis. Cuando los Jedi se vieron casi derrotados llegó Yoda con el nuevo ejército de clones para la República, que irrumpieron en la arena de ejecución para rescatarles y después continuar la batalla en el exterior.

Enlaces externos 

Página de la Arena de Ejecución de Geonosis en la base de datos oficial (en inglés).

Lugares de Star Wars